{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60401) - || 2000 BQ21 ||29 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60402) - || 2000 BL27 ||30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60403) - || 2000 BK30 ||27 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60404) - || 2000 BR37 ||26 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60405) - || 2000 BV51 ||30 januari 2000 || CSS
|-
| (60406) Albertosuci || 2000 CR1 ||3 februari 2000 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (60407) - || 2000 CZ1 ||2 februari 2000 || N. Kawasato
|-
| (60408) - || 2000 CB6 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60409) - || 2000 CO6 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60410) - || 2000 CG16 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60411) - || 2000 CP20 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60412) - || 2000 CT22 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60413) - || 2000 CO23 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60414) - || 2000 CS23 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60415) - || 2000 CP24 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60416) - || 2000 CZ25 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60417) - || 2000 CD27 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60418) - || 2000 CU28 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60419) - || 2000 CY28 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60420) - || 2000 CC30 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60421) - || 2000 CZ31 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60422) - || 2000 CR35 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60423) Chvojen || 2000 CO39 ||4 februari 2000 || Kleť
|-
| (60424) - || 2000 CY48 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60425) - || 2000 CA49 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60426) - || 2000 CJ49 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60427) - || 2000 CV50 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60428) - || 2000 CZ50 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60429) - || 2000 CJ52 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60430) - || 2000 CF55 ||3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60431) - || 2000 CO58 ||5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60432) - || 2000 CV61 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60433) - || 2000 CZ61 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60434) - || 2000 CJ63 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60435) - || 2000 CH65 ||3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60436) - || 2000 CY70 ||7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60437) - || 2000 CU76 ||10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (60438) - || 2000 CF78 ||7 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60439) - || 2000 CS81 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60440) - || 2000 CY82 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60441) - || 2000 CB83 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60442) - || 2000 CQ83 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60443) - || 2000 CH85 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60444) - || 2000 CV85 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60445) - || 2000 CA87 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60446) - || 2000 CA88 ||4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60447) - || 2000 CL90 ||6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60448) - || 2000 CU91 ||6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60449) - || 2000 CA92 ||6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60450) - || 2000 CG93 ||6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60451) - || 2000 CH93 ||6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60452) - || 2000 CV96 ||6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60453) - || 2000 CR102 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60454) - || 2000 CH105 ||5 februari 2000 || M. W. Buie
|-
| (60455) - || 2000 CY106 ||5 februari 2000 || M. W. Buie
|-
| (60456) - || 2000 CD108 ||5 februari 2000 || CSS
|-
| (60457) - || 2000 CS108 ||5 februari 2000 || CSS
|-
| (60458) - || 2000 CM114 ||5 februari 2000 || M. W. Buie
|-
| (60459) - || 2000 CE120 ||2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60460) - || 2000 DJ2 ||26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60461) - || 2000 DH4 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60462) - || 2000 DM4 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60463) - || 2000 DC5 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60464) - || 2000 DU6 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60465) - || 2000 DM9 ||26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60466) - || 2000 DK12 ||27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60467) - || 2000 DB14 ||28 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60468) - || 2000 DD18 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60469) - || 2000 DF22 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60470) - || 2000 DW23 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60471) - || 2000 DT25 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60472) - || 2000 DY26 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60473) - || 2000 DY27 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60474) - || 2000 DT32 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60475) - || 2000 DC36 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60476) - || 2000 DV36 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60477) - || 2000 DE37 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60478) - || 2000 DK37 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60479) - || 2000 DX37 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60480) - || 2000 DD38 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60481) - || 2000 DF42 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60482) - || 2000 DN42 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60483) - || 2000 DD44 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60484) - || 2000 DM55 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60485) - || 2000 DM63 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60486) - || 2000 DS66 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60487) - || 2000 DM70 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60488) - || 2000 DF74 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60489) - || 2000 DP74 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60490) - || 2000 DX74 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60491) - || 2000 DD78 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60492) - || 2000 DG82 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60493) - || 2000 DC83 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60494) - || 2000 DE88 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60495) - || 2000 DF88 ||29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60496) - || 2000 DC89 ||26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60497) - || 2000 DH91 ||27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60498) - || 2000 DC92 ||27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (60499) - || 2000 DN94 ||28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (60500) - || 2000 DW95 ||28 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten